Volksbildung bedeutet je nach Kontext:

 Arbeiterbildung
 Erwachsenen- und Weiterbildung
 Gesamtheit des Volksschulwesens eines Landes (in diesem Sinne nach 1918 auch in den Amtsbezeichnungen zahlreicher Kultusministerien verwendet)

Siehe auch 
 Volkshochschule, Volkssternwarte
 Im Kontext der DDR-Geschichte steht „Volksbildung“ für das Ministerium für Volksbildung und die zentralistisch geleiteten Einrichtungen und Mitarbeiter im Bildungssystem in der DDR